Потрериљо има више значења:

 Потрериљо (Сан Хосе де Грасија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Потрериљо (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Потрериљо (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Потрериљо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Потрериљо (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Потрериљо, Ел Ресбалон (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потрериљо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потрериљо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Потрериљо (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Потрериљо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Потрериљо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљо (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потрериљо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Потрериљо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Потрериљо (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Потрериљо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Потрериљо (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Потрериљо (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Потрериљо (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо (Уилоапан де Кваутемок), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо, Лос Кастиљос (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо, Лос Серенас (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Потрериљо, Ес-Асијенда де Потрериљос (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Потрериљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику